François Blin (1910-1987), coureur cycliste français
François Blin (1953-), footballeur français